1964/65 was het 67ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen. Het was het eerste kampioenschap van United sinds het vliegtuigongeluk van 1958.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1964/65